Кубок Федерации 2008 — 46-й по счёту розыгрыш наиболее престижного кубка среди сборных команд по теннису среди женщин.

Сборная России защитила свой прошлогодний титул.

Мировая группа

Плей-офф Мировой группы 

Четыре сборные, проигравшие в первом раунде Мировой группы (Израиль, Германия, Франция, Италия) встречаются с четырьмя сборными-победителями Мировой группы II (Чехия, Аргентина, Япония, Украина).

Дата: 26-27 апреля

 Чехия и Аргентина переходят в Мировую группу
 Франция и Италия остаются в Мировой группе
 Япония и Украина остаются в Мировой группе II
 Израиль и Германия выбывают в Мировую группу II

Мировая группа II 

Дата: 2-3 февраля

 Япония, Чехия, Украина и Аргентина далее переходят в плей-офф Мировой группы за право выйти в Мировую группу
 Хорватия, Словакия, Бельгия и Австрия далее переходят в плей-офф Мировой группы II за право остаться в Мировой группе II

Плей-офф Мировой группы II 

Дата: 26-27 апреля

 Сербия и Швейцария переходят в Мировую группу II
 Словакия и Бельгия остаются в Мировой группе II
 Колумбия остаётся в зоне Америка, Узбекистан остаётся в зоне Азия/Океания
 Хорватия и Австрия выбывают в зону Европа/Африка

Региональные зоны

Зона Америка

Группа I 
Место поведения: Club Deportivo El Rodeo, Медельин, Колумбия, грунт

Дата: 30 января — 2 февраля

Участвующие сборные

  — переходит в плей-офф Мировой группы II
 
 
 
 
  — выбывает в группу II Зоны Америка
  — выбывает в группу II Зоны Америка

Группа II 
Место поведения: Country Club Cochabamba, Кочабамба, Боливия, грунт

Дата: 30 января — 2 февраля

Участвующие сборные

  — переходит в группу I Зоны Америка
  — переходит в группу I Зоны Америка

Зона Азия/Океания 

Место поведения: Национальный теннисный центр, Бангкок, Таиланд, хард

Дата: 30 января — 2 февраля

Группа I 

Участвующие сборные

  — переходит в плей-офф Мировой группы II
 
 
 
 
 
 
  — выбывает в группу II Зоны Азия/Океания

Группа II 

Участвующие сборные

  — переходит в группу I Зоны Азия/Океания

Зона Европа/Африка

Группа I 
Место поведения: SYMA Sportközpont, Будапешт, Венгрия, ковёр(i)

Дата: 30 января — 2 февраля

Участвующие сборные

  — переходит в плей-офф Мировой группы II
  — переходит в плей-офф Мировой группы II
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — выбывает в группу II Зоны Европа/Африка
  — выбывает в группу II Зоны Европа/Африка

Группа II 
Место поведения: Coral Tennis Club, Таллин, Эстония, хард(i)

Дата: 30 января — 2 февраля

Участвующие сборные

  — переходит в группу I Зоны Европа/Африка
  — переходит в группу I Зоны Европа/Африка
 
 
 
  — выбывает в группу III Зоны Европа/Африка
  — выбывает в группу III Зоны Европа/Африка

Группа III 
Место поведения: Master Class Tennis & Fitness Club, Ереван, Армения, грунт

Дата: 22 - 26 апреля

Участвующие сборные

  — переходит в группу II Зоны Европа/Африка
  — переходит в группу II Зоны Европа/Африка

См. также 
 Кубок Дэвиса 2008

Ссылки 
 Официальный сайт 

2008